Sainte-Colombe puede referirse a:

 Sainte-Colombe, población de Altos Alpes (Francia).
 Sainte-Colombe, población de Charente (Francia).
 Sainte-Colombe, población de Charente Marítimo (Francia).
 Sainte-Colombe, población de Côte-d'Or (Francia).
 Sainte-Colombe, población de Doubs (Francia).
 Sainte-Colombe, población de Gironda (Francia).
 Sainte-Colombe, población de Ille y Vilaine (Francia).
 Sainte-Colombe, población de Landas (Francia).
 Sainte-Colombe, población de Lot (Francia).
 Sainte-Colombe, población de Mancha (Francia).
 Sainte-Colombe, población de Ródano (Francia).
 Sainte-Colombe, población de Sena Marítimo (Francia).
 Sainte-Colombe, población de Sena y Marne (Francia).
 Sainte-Colombe, población de Yonne (Francia).
 Sainte-Colombe, Monsieur de Sainte-Colombe, compositor y violista francés.